Schabracke steht für:
 Schabracke (Reitsport), spezielle Form einer Satteldecke
 Schabracke (Fensterdekoration), Querbehang
 Sattelfleck, ein Zeichnungsmuster bei mehreren Tierarten

Siehe auch: